Poco – gruppo musicale country rock statunitense
 Poco – album dei Poco del 1970
 Poco – marchio di proprietà di Xiaomi
  POCO – librerie C++ open source per sviluppare applicazioni di rete
  Plain Old CLR Objects – oggetti di programmazione riferiti al Common Language Runtime di .NET Framework

Altri progetti